ZG Strong, Svjetski kup u obaranju ruke u organizaciji Hrvatskog saveza za obaranje ruke, a pod pokroviteljstvom World Armwrestling Federation (WAF). Održava se u Zagrebu, Hrvatska.

Izdanja i finalisti

Na prvom izdanju natjecanje se osim dolje navedenih, odvijalo i u open juniorskoj kategoriji na obje ruke za dječake. 2015. je, zbog velikog interesa, ali i promocije sporta, oformljena kategorija „početnika“ za muškarce gdje se u istoj težinskoj kategoriji mogu natjecati amateri (oni koji do tada nisu nastupili na profesionalnim turnirima) na lijevu i desnu ruku gdje će najbolji od njih osvojiti titulu pobjednika Svjetskog kupa za početnike. 2017. su dodane kategorije open junior za djevojke na desnu ruku i open za hendikepirane muškarce na obje ruke. 2018. dodana je juniorska kategorija za djevojke na lijevu ruku te su obje ograničene kilažom, juniorske kategorije za dječake su podijeljene u dva težinska razreda kao i kategorija za hendikepirane muškarce i dodana je open master kategorija za muškarce na obje ruke.

Popis seniorskih svjetskih prvaka koji su sudjelovali na turniru: Lucia Debnarova, Sasho Dimitrov Andreev, Egle Vaitkute... 

Rang
2015.-'19. WAF World Cup
2014. Međunarodni turnir u obaranju ruke (WAF International Armwrestling Cup)

Naziv turnira
2017.-'19. Svjetski kup ZG Strong
2015.-'16. Svjetski kup Sokol Marić
2014. Međunarodni kup u obaranju ruke Sokol Marić

Muškarci OPEN

Statistika (2019.)

* najviše

Žene OPEN

Statistika (2019.)

* najviše

Muškarci DISABLED

Statistika (2019.)

* najviše

Zanimljivosti
Prvo izdanje turnira održalo se u zagrebačkoj diskoteci The Best, 2014. godine gdje se također, prema pričama, 1994. godine održalo prvo veliko natjecanje u obaranju ruke na ovim prostorima, inspirirano filmom “Over the top”, gdje je pobjedu odnio 210 cm visoki Tomislav Lorber, poznatiji po nadimku Conan.

Vidi
Hrvatski savez za obaranje ruke
 Međunarodni otvoreni kup Hrvatske u obaranju ruku (od 2010.), Zagreb, Križevci

Izvori

Šport u Zagrebu
Obaranje ruke
Međunarodna natjecanja u borilačkim vještinama i športovima u Hrvatskoj
Međunarodna športska natjecanja u Hrvatskoj